Op het toernooi van Wimbledon in 1990 speelden de mannen  in het dubbelspel van 25 juni tot en met 8 juli. De als eerste geplaatste Amerikanen Rick Leach en Jim Pugh wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Zuid-Afrikanen Pieter Aldrich en Danie Visser met 7-6, 7-6, 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1990